Jubilatekirche oder Jubilate-Kirche (nach Jubilate, dem dritten Sonntag nach Ostern) ist der Name folgender Kirchengebäude in Deutschland:

 Jubilatekirche (Billstedt) in Hamburg-Billstedt
 Jubilate-Kirche (Bonneberg) in Vlotho-Bonneberg
 Jubilate-Kirche (Lemsahl-Mellingstedt) in Hamburg-Lemsahl-Mellingstedt
 Jubilate-Kirche (Lindlar) in Lindlar
 Jubilate-Kirche (Nordhalben) in Nordhalben
 Jubilatekirche (Orschel-Hagen) in Reutlingen-Orschel-Hagen
 Jubilatekirche (Putzbrunn) in Putzbrunn
 Jubilatekirche (Waldperlach) in München-Waldperlach

Liste (Kirchengebäude nach Name)